Висенте-Герреро () — распространённый в Мексике топоним, в честь борца за независимость Висенте Герреро.

 штат Дуранго:
 Висенте-Герреро — муниципалитет на юго-востоке штата Дуранго.
 Висенте-Герреро — город, административный центр вышеназванного муниципалитета.

 штат Нижняя Калифорния:
 Висенте-Герреро (Альгодонес) — города в штате Нижняя Калифорния, входит в состав муниципалитета Мехикали.

 штат Пуэбла:
 Висенте-Герреро — муниципалитет в штате Пуэбла, с административным центром в городе Санта-Мария-дель-Монте.

 штат Табаско:
 Висенте-Герреро — город в штате Табаско, входит в состав муниципалитета Сентла.

 штат Тласкала:
 Висенте-Герреро — бывшее название города Сан-Пабло-дель-Монте в штате Тласкала.

 штат Чиуауа:
 Висенте-Герреро — город в штате Чиуауа, входит в состав муниципалитета Герреро и является его административным центром.

 штат Чьяпас:
 Висенте-Герреро — посёлок в штате Чьяпас, входит в состав муниципалитета Коапилья, население 617 человек.
 Висенте-Герреро — посёлок в штате Чьяпас, входит в состав муниципалитета Окосокоаутла-де-Эспиноса, население 1675 человек.
 Висенте-Герреро — посёлок в штате Чьяпас, входит в состав муниципалитета Хикипилас, население 1383 человека.